Die folgende Tabelle listet bedeutende Personen aus der Zeit der Drei Reiche (220–280) des Alten China. Fiktionale Charaktere in Luo Guanzhongs historischer Novelle Die Geschichte der drei Reiche und andere, die in Bezug zu den Drei Reichen stehen, sind separat aufgeführt in der Liste fiktionaler Personen der Drei Reiche.

Anmerkungen 
Die Staaten Cao Wei, Shu Han und Östliche Wu wurden offiziell 220, 221 bzw. 229 gegründet. Daher haben Personen in der List, die vor diesem Datum starben die Namen ihrer jeweiligen Lords statt einem der Namen der Staten in der Zugehörigkeitsspalte. Beispiel: Guan Yu starb ehe Liu Bei offiziell 221 Kaiser von Shu Han wurde; demzufolge ist seine Zugehörigkeit mit „Liu Bei“ aufgeführt statt mit „Shu Han“.

Drei Reiche
!Personen